Erasmus-Stiftung bezeichnet:

 Desiderius-Erasmus-Stiftung
 Akademische Erasmus-Stiftung
 Erasmus-Stiftung Brandenburg